Успенская церковь () — православный храм Бачской епархии Сербской православной церкви в городе Нови-Сад в Сербии. Памятник культуры Сербии исключительного значения.

Первая церковь на этом месте была построена, вероятно, ещё в первых десятилетиях XVIII века. Строительство современной Успенской церкви велось с 1765 по 1774 год. По другим данным, строительство было окончено в 1776 году. Храм построен в стиле барокко и представляет собой однонефное сооружение с полукруглой апсидой и прямоугольными хорами. Над западным входом возвышается колокольня.

Иконостас церкви украшен резьбой работы братьев Арсения и Аксентия Марковичей. Иконы для иконостаса были написаны Янко Халкозовичем и его сыном Дмитрием Янковичем. Стены храмы расписаны Янко Халкозовичем, Йованом Поповичем и Василием Остоичем.

В 1968 году у церкви отобрали приходской дом, построенный в 1907 году. В середине 1970-х годов его снесли, а на этом месте построили новое здание Сербского национального театра. При этом, храмовая территория уменьшилась с 3880 м² до 1341 м².

См. также 
 Список памятников культуры Сербии исключительного значения

Примечания 

Храмы, заложенные в 1765 году
Храмы, построенные в 1774 году
Появились в 1770-е годы в Сербии
Барочная архитектура Сербии
Памятники Сербии исключительного значения
Православные храмы Нови-Сада
Нови-Сад
Нови-Сад